Мирошниковское водохранилище — небольшое русловое водохранилище на реке Коленивка (левый приток реки Коломак). Расположено в Коломакском районе Харьковской области у села Мирошниковка. Водохранилище построено в 1971 году по проекту Харьковского филиала института «Укргипроводхоз». Назначение — орошение, рыборазведения, рекреация. Вид регулирования — сезонное.

Основные параметры водохранилища 
 Нормальный подпорный уровень — 113,0 м;
 Форсированный подпорный уровень — 114,5 м;
 Полный объем — 1 542 000 м³;
 Полезный объем — 1 442 000 м³;
 Длина — 3,55 км;
 Средняя ширина — 0,22 км;
 Максимальные ширина — 0,43 км;
 Средняя глубина — 2,0 м;
 Максимальная глубина — 5,0 м.

Основные гидрологические характеристики 
 Площадь водосборного бассейна — 81 км².
 Годовой объем стока 50 % обеспеченности — 3,40 млн м³.
 Паводковый сток 50 % обеспеченности — 2 680 000 м³.
 Максимальный расход воды 1 % обеспеченности — 67,8 м³/с.

Состав гидротехнических сооружений 
 Глухая земляная плотина длиной — 320 м, высотой — 7,5 м, шириной — 10 м. Заделка верхового откоса — 1:8, низового откоса — 1:3.
 Шахтный водосброс из монолитного железобетона высотой — 4,8 м, размерами 2(3×5) м.
 Водосбросный тоннель длиной — 30 м, размерами 2(2,5×3) м.
 РекомендуемыЙ водовыпуск из двух стальных труб диаметром 400 мм, оборудованных защелками. Расчетный расход — 0,63 м³/с .

Использование водохранилища 
Водохранилище было построено для орошения в колхозе «50 лет Октября» Валковского района. В настоящее время используется для нужд рыборазведения ООО «Энтранс».

Литература 
 Водогосподарський паспорт Мирошниківського водосховища, Харківдіпроводгосп, 1981.
 Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд України: Довідниковий посібник / За ред. В. М. Хорєва, К. А. Алієва. К.: Ніка-Центр, 2001. 392 с.
 Проведение работ по инвентаризации рек и водоёмов Харьковской области с разработкой особого порядка изъятия земель водного фонда из сельскохозяйственного оборота, УкрНИИЭП, Харьков, 1999. 389 с.

Бассейн Ворсклы
Водохранилища Харьковской области